Karabegović est un patronyme bosniaque composé de l'élément Kara (« Noir » en turc) suivi du titre turc beg « chef [de clan] », et du suffixe patronymique slave -vić (« fils du chef [de clan] Kara »).

Il est porté notamment par :
  (1878–1908), écrivain bosniaque ;
  (1911–1996), homme politique yougoslave / bosniaque.

Notes et références 

Homonymie de patronyme bosniaque